Ху́бер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хубер, Александр (род. 1985) — немецкий футболист.
 Хубер, Андреа (род. 1975) — швейцарская лыжница, бронзовый призёр ОИ 2002 года.
 Хубер, Анке (род. 1974) — немецкая теннисистка, экс-четвёртая ракетка мира в одиночном разряде, финалистка АО-1996.
 Хубер, Антье (1924—2015) — немецкий политик.
 Хубер, Аня (род. 1983) — немецкая скелетонистка, бронзовая призёрка Олимпийских игр 2010 года
 Хубер, Арнольд (род. 1967) — итальянский саночник, чемпион мира 1991 года. Один из четырёх братьев Хубер.
 Хубер, Вероника — австрийская кёрлингистка и тренер.
 Хубер, Вильфрид (род. 1970) — итальянский саночник, олимпийский чемпион 1994 года. Один из четырёх братьев Хубер.
 Хубер, Гарольд (1904—1959) — американский актёр радио, кино и телевидения.
 Хубер, Гюнтер (род. 1965) — итальянский бобслеист, олимпийский чемпион 1998 года. Один из четырёх братьев Хубер.
 Хубер, Иоганн Рудольф (1668—1748) — швейцарский живописец и рисовальщик.
 Хубер, Карой (1828—1885) — венгерский скрипач и композитор.
 Хубер, Клаус (1924—2017) — швейцарский скрипач, композитор и дирижёр, педагог.
 Хубер, Конрад (1892—1960) — финский стрелок.
 Хубер, Кристофер (Кристоф) — немецкий кёрлингист.
 Хубер, Курт (1893—1943) — немецкий музыковед, участник антинацистского Сопротивления, член группы «Белая роза».
 Хубер, Лайза (род. 1975) — американская телевизионная актриса, дочь Сьюзан Луччи.
 Хубер, Лизель (род. 1976) — американская теннисистка, многократная победительница турниров Большого шлема в парном разряде.
 Хубер, Макс (1874—1960) — швейцарский юрист и дипломат.
 Хубер, Мартин Иосифович (род. 1992) — казахстанский горнолыжник австрийского происхождения, мастер спорта Республики Казахстан международного класса.
 Хубер, Норберт (род. 1964) — итальянский саночник, двукратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы. Один из четырёх братьев Хубер.
 Хуберт, Роберт (1878—1946) — финский стрелок.
 Хубер, Роберт (род. 1937) — немецкий биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии 1988 года.
 Хубер, Томас
 Хубер, Томас (род. 1955) — швейцарский художник.
  (род. 1966) — немецкий альпинист.
 
 Хубер, Херберт (1944—1970) — австрийский горнолыжник.
 Хубер, Якоб (1867—1914) — швейцарский ботаник.

Двойная фамилия
 Хубер-Хотц, Аннемари (1948—2019) — федеральный канцлер Швейцарии с 1 января 2000 по 31 декабря 2007 года.

См. также 
 
 Губеры — дворянский род.